Tewes ist der Familienname folgender Personen:

 August Tewes (1831–1913), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bärbel Tewes-Heiseke (* 1940), deutsche Politikerin (SPD)
 Detlef Tewes (* 1960), deutscher Mandolinist
 Donald Edgar Tewes (1916–2012), US-amerikanischer Politiker
 Ernst Tewes (1908–1998), deutscher Geistlicher, Weihbischof in München und Freising
 Frank Tewes (* 1968), deutscher Journalist, Verleger und Autor
 Friedrich Tewes (1859–1931), deutscher Altertumsforscher und Bibliothekar
 Henning Tewes (* 1972), deutscher Manager
 Jan-Peter Tewes (* 1968), deutscher Hockeyspieler
 Joki Tewes (* 1978), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Karl Tewes (1886–1968), deutscher Fußballspieler
 Lauren Tewes (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin 
 Lorenz Tewes (1898–1970), deutscher Parteifunktionär (NSDAP)
 Ludger Tewes (* 1955), deutscher Romanist und Historiker
 Rolf Tewes (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Tewes (1879–1965), deutscher Maler

 Uwe Tewes (* 1939), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Tewes (1878–1957), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdL Preußen

Siehe auch:
 Teves
 Tevez